Azereiro é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Prunus lusitanica
 Prunus lusitanica subsp. lusitanica